Торі́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 185 км на південний схід від Парижа, 90 км на захід від Діжона, 37 км на південний схід від Осера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 83 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 215,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Торі на сайті французького Національного інституту географії
 Торі на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Торі на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Торі на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Торі на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Йонна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Йонна